Шкодин — русская фамилия, имеет женскую форму Шкодина. Происходит от прозвища Шкода.

Происхождение фамилии Шкодин
Фамилия Шкодин принадлежит к древнему типу славянских семейных именований, образованных от личных прозвищ.
Основой фамилии Шкодин послужило мирское имя Шкода. Фамилия Шкодин восходит к мирскому имени Шкода, в основе которого лежит нарицательное «шкода»: так в старину в южных и западных говорах называли любой вред, убыток, порчу. Существовал и глагол «шкодить» - «вредить, портить», а также «шалить, дурить, баловать».
Вероятно, таким именем родители прозвали шаловливого ребенка, который часто проказничал.
В основе фамилии - древнерусское, украинское, белорусское, польское слово шкода -'вред, порча, убыток'.
Фамилия Шкодин записана в Пензенской области в 1981 году. Шкода, со временем получил фамилию Шкодин.

Известные носители 
 Шкодин, Иван Иванович (1919—1943) — первый советский и российский рекордсмен мира по спортивной ходьбе, участник Великой Отечественной войны.
 Шкодин, Пётр Тихонович (1923—1943) — красноармеец, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).
 Шкодин, Николай Иванович (1922)  — военный летчик, Советский ас Корейской войны 1950 - 1953 гг. Награждён орденами: Красного Знамени  ( трижды ), Отечественной войны 1-й степени  ( дважды ), Красной Звезды  ( трижды ), "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" 3-й степени; медалями.

Составные фамилии 
 Федерольф-Шкодина, Ада Александровна (1901—1996) — узница ГУЛага и мемуаристка, известная своей многолетней близостью с Ариадной Эфрон, дочерью Марины Цветаевой, и воспоминаниями о ней.